Между мирами:

 Между мирами — американская комедия 1995 года.
 Между мирами — американский фильм ужасов 2005 года режиссёра Эндрю Лоэра.
 Между мирами — американский мистический триллер 2018 года